De Bundesliga 1975/76 was het dertiende seizoen van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalcompetitie. Het was het 67e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Borussia Mönchengladbach veroverde voor de tweede keer op rij en de vierde keer in totaal de titel in de Bundesliga. Het was voor de club ook het vierde landskampioenschap.

Eindstand 

 Kampioen Borussia Mönchengladbach en titelverdidiger Bayern München plaatsten zich voor de Europacup I 1976/77
 Bekerwinnaar Hamburger SV plaatste zich voor de Europacup II 1976/77
 De nummers 4, 5, 6 en 7 van de competitie, 1.FC Köln, Eintracht Braunschweig, FC Schalke 04 en 1.FC Kaiserslautern (ook de bekerfinalist), namen deel in de UEFA Cup 1976/77
 Hannover 96, Kickers Offenbach en Bayer 05 Uerdingen degradeerden naar de 2. Bundesliga
 De kampioenen, Tennis Borussia Berlin (Nord) en 1. FC Saarbrücken (Süd), en Borussia Dortmund (na beslissingswedstrijden tegen 1. FC Nürnberg, 1-0, 3-2) promoveerden uit de 2. Bundesliga

Uitslagen

Topscore 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1975/76